|-
| 107201 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107202 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107203 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107204 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107205 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107206 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107207 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107208 - || || 22 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107209 - || || 23 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107210 - || || 21 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107211 - || || 24 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107212 - || || 24 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107213 - || || 25 de gener, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 107214 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107215 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107216 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107217 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107218 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107219 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107220 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107221 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107222 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107223 Ripero || || 21 de gener, 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 107224 - || || 28 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107225 - || || 27 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107226 - || || 17 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107227 - || || 17 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107228 - || || 17 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107229 - || || 17 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107230 - || || 17 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107231 - || || 18 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107232 - || || 18 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107233 - || || 18 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107234 - || || 18 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107235 - || || 18 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107236 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107237 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107238 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107239 - || || 19 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107240 - || || 20 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107241 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107242 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107243 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107244 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107245 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107246 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107247 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107248 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107249 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107250 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107251 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107252 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107253 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107254 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107255 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107256 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107257 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107258 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107259 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107260 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107261 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107262 - || || 30 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107263 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107264 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107265 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107266 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107267 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107268 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107269 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107270 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107271 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107272 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107273 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107274 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107275 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107276 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107277 - || || 27 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107278 - || || 29 de gener, 2001 || Carbuncle Hill || W. K. Y. Yeung
|-
| 107279 - || || 29 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107280 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107281 - || || 26 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107282 - || || 26 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107283 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107284 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107285 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107286 - || || 26 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107287 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107288 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107289 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107290 - || 2001 CA || 1 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107291 - || 2001 CF || 1 de febrer, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 107292 - || 2001 CZ || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107293 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107294 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107295 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107296 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107297 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107298 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107299 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107300 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7